De LEN Euroleague is het belangrijkste waterpolo-evenement in Europa, georganiseerd door de Ligue Européenne de Natation. De LEN Champions Cup is voor herenteams en bestaat sinds 1964. Sinds het seizoen 2003-2004 heet de competitie Euroleague, daarvoor Champions Cup. De dames spelen in de LEN Champions Cup.

Winnaars 

Waterpolowedstrijd